Traun har flere betydning:
 Traun – en by i Oberösterreich, Østrig
 Traun (flod) – en flod i Østrig, der løber gennem byen Traun
 Traun i Bayern – en flod i Bayern, Tyskland